Superligaen 2020/2021 var den 31:e säsongen av Superligaen sedan starten. Regerande mästare inför säsongen är FC Midtjylland från Herning. Till denna säsongen hade ligan minskat antalet lag från 14 till 12.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserien

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Anmärkningslista

Se även
 1. division 2020/2021

Källor
 DBU.dk

Referenser

2020 i Danmark
2021 i Danmark
Fotbollssäsongen 2020/2021
2020/2021